Ian Sloan (né en 1938), mathématicien australien
Ian Sloan (né en 1993), joueur britannique de hockey sur gazon